Börsenunwort des Jahres steht für:
 Börsenunwort des Jahres (Deutschland)
 Börsenunwort des Jahres (Österreich)